Greenstone Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Greenstone Lake (Kalifornien), See im Mono County, Bundesstaat Kalifornien  
 Greenstone Lake (Minnesota), See im Lake County, Bundesstaat Minnesota